Курмыши — название населённых пунктов в России:
 Курмыши — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Курмыши — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.